BTS World Tour: Love Yourself — третий концертный тур южнокорейского бойбенда BTS, стартовавший 25 августа 2018 года на Олимпийском стадионе в Сеуле. Тур проводится в поддержку трилогии альбомов Love Yourself: Love Yourself 承 'Her', Love Yourself 轉 'Tear', Love Yourself 結 'Answer' и японского альбома Face Yourself. Всего концерты планируются в 12 странах, включая Японию, США, Канаду, Великобританию, Францию, Нидерланды, Германию, Тайвань, Гонконг, Сингапур и Таиланд.

4 мая 2019 года стартует вторая часть тура под названием BTS World Tour — Love Yourself: Speak Yourself с концерта на стадионе Роуз Боул.

Подготовка и анонс 
26 апреля 2018 года на своём официальном канале на YouTube BTS опубликовали короткий ролик, анонсирующий первые несколько городов, в рамках которого группа даст концерты своего нового мирового турне, получившего название BTS World Tour: Love Yourself. Стало известно, что коллектив посетит США, Великобританию, Канаду и Германию.

Сет-лист 
Всего в туре задействовано три разных сет-листа. Он включает одни и те же песни, исключая попурри из заглавных синглов (№ 12 и № 16).

 «IDOL»
 «Save Me»
 «I’m Fine»
 «Magic Shop»
 «Trivia 起: Just Dance»
 «Euphoria»
 «I Need U»
 «Run»
 «Serendipity»
 «Trivia 承: Love»
 «DNA»
 «21st Century Girl»/«Boyz with Fun»/«Dope»

 «Go Go»/«Attack on Bangtan»
 «Blood Sweat & Tears»/«Fire»
 «Boy in Luv»/«Silver Spoon»
 «Danger»/«Dope»/«Fire»
 «Airplane Pt.2»
 «Singularity»
 «Fake Love»
 «Trivia 轉: Seesaw»
 «Epiphany»
 «The Truth Untold»
 «Outro: Tear»
 «MIC Drop»

Энкор 
 «So What»
 «Anpanman»
 «Answer: Love Myself»

Примечания 
 «21st Century Girl», «Go Go», «Blood Sweat & Tears», «Boy in Luv» и «Danger» использовали для попурри первого сет-листа.
 «Boyz with Fun», «Attack on Bangtan», «Fire», «Silver Spoon» и «Dope» использовали для попурри второго сет-листа.
 «Go Go», «Blood Sweat & Tears», «Boy in Luv» и «Fire» использовали для попурри третьего сет-листа.

Даты концертов

Love Yourself: Speak Yourself

Примечания 

Концертные туры 2018 года
BTS